Velika nagrada Monaka 1994 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 15. maja 1994 na dirkališču Circuit de Monaco v Monte Carlu. Četrtič zapored je zmagal Michael Schumacher, drugo mesto je osvojil Martin Brundle, tretje pa Gerhard Berger. Schumacher je osvojil tako najboljši štartni položaj, kot tudi postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
Zaradi smrtne nesreče Ayrtona Senne in Rolanda Ratzenbergerja na prejšnji dirki za Veliko nagrado San Marina sta moštvi Williams in Simtek nastopali le z enim dirkačem. V čast preminulima dirkačema je FIA prva štartna položaja obarvala v barvah brazilske in avstrijske zastave, ter ju pustila prazna.

Kvalifikacije 
Michael Schumacher je osvojil svoj prvi najboljši položaj v karieri, v prvo vrsto pa se je uvrstil še Mika Häkkinen z McLarnom. Do desetega mesta so se zvrstili še Gerhard Berger, Damon Hill, Jean Alesi, Christian Fittipaldi, Gianni Morbidelli, Martin Brundle, Pierluigi Martini in Mark Blundell. Na kvalifikacijah pa se je zgodila še ena v vrsti hudih nesreč v zadnjem času, ko je Karl Wendlinger pri 280 km/h v ovinku Nouvelle Chicane priletel v ogrado, po nesreči pa padel v komo. Zato se je iz dirke umaknil tudi drugi dirkač Sauberja, Heinz-Harald Frentzen.

Dirka 
Michael Schumacher je štartal najbolje, za njim pa sta se pripetili dve trčenji, ki sta izločili  vse štiri vanj udeležene dirkače. V prvo sta bila udeležena Pierluigi Martini in Gianni Morbidelli, v drugo pa Hill in Häkkinen. S tem je bila Schumacherju omogočena relativno lahka pot do zmage, na kateri je dosegel svoj prvi Grand Chelem (najboljši startni položaj, zmaga, najhitrejši krog in vodstvo skozi celo dirko za Veliko nagrado). Zmagal je s prednostjo več kot pol minute pred Brundlom, tretjeuvrščeni Berger pa je za zmagovalcem zaostajal že več kot minuto. Že več kot za krog za zmagovalcem pa so zaostali četrtouvrščeni Andrea de Cesaris, petouvrščeni Jean Alesi in šestouvrščeni Michele Alboreto, ki je dosegel svojo zadnjo uvrstitev med dobitnike točk v karieri.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:20,230
| 1:18,560
|
|-
! 2
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:21,881
| 1:19,488
| +0,928
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:22,038
| 1:19,958
| +1,398
|-
! 4
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:22,605
| 1:20,079
| +1,519
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:22,521
| 1:20,452
| +1,892
|-
! 6
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:23,588
| 1:21,053
| +2,493
|-
! 7
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:23,580
| 1:21,189
| +2,629
|-
! 8
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:21,580
| 1:21,222
| +2,662
|-
! 9
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:23,162
| 1:21,288
| +2,728
|-
! 10
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:23,522
| 1:21,614
| +3,054
|-
! 11
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:24,488
| 1:21,731
| +3,171
|-
! 12
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:25,421
| 1:21,793
| +3,233
|-
! 13
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:23,514
| 1:22,211
| +3,651
|-
! 14
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Hart
| 1:24,519
| 1:22,265
| +3,701
|-
! 15
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:24,731
| 1:22,359
| +3,799
|-
! 16
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:24,103
| 1:22,375
| +3,815
|-
! 17
| 6
|  Jyrki Järvilehto
| Benetton-Ford
| 1:23,885
| 1:22,679
| +4,119
|-
! 18
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 1:24,126
| 1:23,025
| +4,465
|-
! 19
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:25,859
| 1:23,858
| +5,298
|-
! 20
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:25,115
| 1:24,131
| +5,571
|-
! 21
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 1:27,694
| 1:24,377
| +5,817
|-
! 22
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:26,690
| 1:24,656
| +6,096
|-
! 23
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:48,173
| 1:26,082
| +7,522
|-
! 24
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:29,984
| 8:36,897
| +11,424
|-
! WD
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Mercedes
|
|
|
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 78
| 1:49:55,372
| 1
| 10
|-
! 2
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 78
| + 37,278 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 78
| + 1:16,824
| 3
| 4
|-
! 4
| 15
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Hart
| 77
| +1 krog
| 14
| 3
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 77
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 77
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 6
|  Jyrki Järvilehto
| Benetton-Ford
| 77
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 76
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 9
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 76
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 75
| +3 krogov
| 13
|  
|-
! 11
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Mugen-Honda
| 73
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 68
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 53
| Odstop
| 24
|  
|-
! Ods
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 49
| Menjalnik
| 23
|  
|-
! Ods
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 47
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 45
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 40
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 38
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 34
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 27
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 0
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 0
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! WD
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
|  
| 
| 25
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Mercedes
|  
| Poškodovan
| 26
|  
|}

Opombe 
Zadnja točka: Michele Alboreto

Formula 1 sezona 1994
1994